A Fehér Ház kabinetfőnöke az elnök hivatalos asszisztense. A pozíciót 1946-ban hozták létre és jelenlegi hivatalos megnevezését (az elnök asszisztense és kabinetfőnöke) 1961-ben kapta.

A kabinetfőnök az elnök tanácsadója; a kinevezéshez nem szükséges a Szenátus jóváhagyása. Ugyan jogilag nem muszáj a pozíciót betölteni, Harry S. Truman óta minden elnöknek volt kabinetfőnöke, John F. Kennedy és Lyndon Johnson kivételével, akik a pozícióval egyenértékű, de más megnevezésű hivatalba nevezték asszisztensüket.

Joe Biden kormánya idején a jelenlegi kabinetfőnök Ron Klain, aki 2021. január 20-án vette át a pozíciót Mark Meadowstól. A pozícióval nagy hatalom és befolyás jár, mert azon emberek egyike, aki napi szinten kapcsolatban van az elnökkel.

A Fehér Ház kabinetfőnökeinek listája

Források 

 Ballotpedia
 A Fehér Ház hivatalos weboldala

Politikusok listái
Amerikai politikai listák
Kormányzat az Egyesült Államokban